Der Japanische Fußball-Supercup, ( Fuji zerokkusu sūpā kappu), auch Fuji Xerox Supercup, ist eine Trophäe der japanischen Japan Football Association. Die Trophäe wurde 1994 erstmals und bis zur Mitwirkung Fujitsus 2008 unter dem Namen Xerox Supercup vergeben. Den gegenwärtigen Namen trägt sie seit 2009. Sie geht jährlich an den Sieger des Spiels zwischen dem Meister der japanischen J. League und dem Gewinner des Kaiserpokals. Er ist vergleichbar mit dem deutschen DFL-Supercup.

Die Endspiele im Überblick

Rangliste der Sieger

Weblinks 
 Offizielle Website (japanisch)
 Japanischer Supercup auf RSSSF.com

Supercup
Erstveranstaltung 1994